Hauptpost steht für:

 Hauptpost (Basel)
 Hauptpost (Bonn)
 Hauptpost (Bytom)
 Hauptpost Coburg
 Hauptpost Detmold
 Hauptpost Essen 
 Hauptpost Frankfurt am Main
 Hauptpost Frankfurt (Oder)
 Hauptpost (Gliwice)
 Hauptpost Klaipeda
 Hauptpost (Köln)
 Hauptpost Königsberg
 Hauptpost Lausanne
 Hauptpost (Leipzig)
 Hauptpost (Luzern)
 Hauptpost Maputo
 Hauptpost (Nürnberg)
 Hauptpost (Opole)
 Hauptpost (Pirmasens)
 Hauptpost (Potsdam)
 Hauptpost (St. Gallen)
 Hauptpost Schwerin
 Hauptpost (Szczecin)
 Hauptpost (Toruń)
 Hauptpostamt Utrecht
 Hauptpost Wittenberg

Hauptpostamt steht für:
 Hauptpostamt Amsterdam, ehemaliges Postamt, umgenutzt als Einkaufszentrum, siehe Magna Plaza
 Hauptpostamt (Belgrad)
 Ehemaliges Hauptpostamt 5 in Bremen 
 Hauptpostamt Chemnitz
 Hauptpostamt Dresden 6
 Hauptpostamt Erfurt
 Hauptpostamt Essen
 Kiewer Hauptpostamt 
 Hauptpostamt Memel, siehe Zentralpost Klaipėda
 Hauptpostamt Odessa
 Hauptpostamt Ost-Berlin
 Hauptpostamt Spandau

Siehe auch: